Liste der Baudenkmäler in Kothen steht für:

 Liste der Baudenkmäler im Wuppertaler Wohnquartier Kothen, NRW
 Liste der Baudenkmäler in Kothen, Ortsteil von Motten, Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Motten (Bayern)#Kothen